Becchi ima više značenja:
 Becchi, Asti
 Becchi, Savona